Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andrés Gimeno che ha battuto in finale Adriano Panatta 7-5, 9-8, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1972